Eurostar (UK) Limited o EUKL es la responsable de la parte británica del servicio ferroviario internacional Eurostar conjuntamente con la belga NMBS/SNCB y la francesa SNCF. La compañía es una subsidiaria de London and Continental Railways (LCR).

Historia 
EUKL nació como European Passenger Services (EPS) (Servicios Europeos de Pasajeros en inglés), una división de British Rail. Al ser privatizada British Rail la división EPS fue vendida a LCR como parte del acuerdo de 1996 con el gobierno británico para la construcción y operación de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad High Speed 1 entre Londres y el Eurotúnel. 

En 1998 LCR adjudicó a InterCapital and Regional Rail Ltd (ICRR) un contrato de gestión para administrar EUKL hasta 2010. ICRR es un consorcio integrado por National Express Group (40%), SNCF (35%), SNCB (15%) y British Airways (10%).

Actualidad 
A principios de 2008, luego de la habilitación total de la Línea de Alta Velocidad High Speed 1, el gobierno británico anunció su intención de vender EUKL. La compañìa ferroviaria alemana Deutsche Bahn se ha mostrado interesada.

Material rodante 
EUKL es propietario de 22 "medios-trenes" Eurostar Tres Capitales y de los 14 "medios-trenes" North of London destinados a servicios dentro del Reino Unidos denominados Regional Eurostar.

Referencias 

Transporte de Reino Unido